Абра́мово — деревня в составе Саргинского сельсовета Краснооктябрьского района Нижегородской области.

Деревня располагается на правом берегу реки Пьяны при впадении в неё реки Сарга.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснооктябрьского района (Нижегородская область)